1753 est une année du calendrier grégorien.
 1753 est un épisode de la série télévisée Angel.

Homonymie de nombre